Руайе́-Колла́р — фамилия. Известные носители:

 Руайе-Коллар, Антуан Атаназ (1768—1825) — французский медик и педагог.
 Руайе-Коллар, Пьер Поль (1763—1845) — французский политический деятель и философ, старший брат Антуана.

См. также